SMM steht als Abkürzung für:

 Shipbuilding, Machinery & Marine Technology, Messe der Schiffbauindustrie in Hamburg
 Sistema Mass Media
 Social Media Marketing, Online-Marketing in Social-Media-Angeboten
 Societas Mariae Montfortana, lateinischer Name für den Orden der Montfortaner
 Solar Maximum Mission, Sonnenbeobachtungssatellit der NASA
 Sowjetische Militärmission, siehe Militärverbindungsmission #Sowjetische Militärverbindungsmissionen (SMM)
 Stato maggiore della Marina, Admiralstab der italienischen Marine, siehe Marina Militare
 Švietimo ir mokslo ministerija, siehe Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Sport der Republik Litauen
 System Management Mode, ein Ausführungsmodus von x86-Prozessoren
 Super Mario Maker, Level Editor-Spiel von Nintendo
 Sex Machines Museum, ein Erotikmuseum in Prag
 Special Monitoring Mission, Beobachtermission der OSZE in der Ostukraine, siehe Krieg in der Ukraine seit 2014#OSZE-Beobachtermissionen und Vermittlungsbemühungen

Abkürzung